Substrat har flere betydninger:

Substrat (jord) – jordbund
Substrat (sprog) – et lands oprindelige, nu fortrængte sprog
Substrat (enzym) – det kemiske stof, som et enzym omdanner
Substrat (fysik) – et understøttende materiale